The End Complete е трети студиен албум на американската дет метъл група Obituary. Това е най-успешният албум на групата с над 200 000 продажби в САЩ и повече от 550 000 по света. Достига 16-о място в класацията на Билборд 200 Top Heatseekers. Също така с новото лого на Obituary от албума е най-продаваната тениска на Roadrunner Records.

Състав 
 Джон Тарди – вокали
 Доналд Тарди – барабани
 Алън Уест – китара
 Тревор Перес – китара
 Франк Уоткинс – бас

Песни

Външни препратки 
 Официална страница

Бележки 

Албуми на Обичуъри
Музикални албуми от 1992 година